Mösl heißen folgende geographische Objekte:

 Mösl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Mösl (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Mösl (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mösl (St. Aegyd am Neuwalde), Passlage im obersten Mürztal, Niederösterreich
 Mösl (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mösl (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark

Mösl ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Mösl (1821–1851), österreichischer Porträtmaler und Freskant
 Stefanie Mösl (* 1985), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Vital Mösl (1735–1809), deutscher Philosoph und Benediktiner